Népfelkelés, az Osztrák–Magyar Monarchia és más államok katonai intézménye, amely a nem hadköteleseket is hadiszolgálatra igénybe vehette.
Népfelkelés, spontán vagy szervezett társadalmi fegyveres felkelés, népmozgalom a fennálló hatalom, rendszer ellen.

Nem keverendő össze
Forradalom
Népmozgalom (egyértelműsítő lap)